Der Space Launch Complex 10 (SLC-10, gesprochen „Slick Ten“) ist ein nicht mehr aktiv genutztes Startgelände auf der heutigen Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA.

Geschichte 
Die Startanlagen von SLC-10 wurden Anfang der 1960er Jahre demontiert und auf das Johnston-Atoll transportiert, wo sie im Rahmen der Atomtestreihe Operation Dominic verwendet wurden, um mit Thor-Raketen Nuklearsprengköpfe in die oberen Schichten der Atmosphäre zu befördern.

Nach Ende der Atomwaffentests wurden die Anlagen wieder nach Vandenberg zurückgebracht und von 1965 bis 1980 dazu genutzt die frühen Starts des Defense Meteorological Satellite Programs durchzuführen.

Im Juni 1986 wurde der Space Launch Complex 10 zur National Historic Landmark ernannt.

Startanlagen

SLC-10E 
Die Startrampe SLC-10E, älterer Name Launch Emplacement 7 (LE-7), wurde 1958 gebaut und diente Ende der 1950er bis Anfang der 1960er Jahre dazu zusammen mit der Royal Air Force die Technik und Startvorkehrungen der Thor PGM-17 Rakete zu studieren, die zu diesem Zeitpunkt in Großbritannien stationiert wurde.

Von SLC-10W wurden insgesamt sechs Tests der Thor-Rakete durchgeführt, von denen fünf erfolgreich verliefen.

SLC-10W 
Die Startrampe SLC-10W, auch unter den Namen Launch Emplacement 6 (LE-6) und 4300B6 geführt, wurde 1958 gebaut und diente ebenso wie SLC-10E dem Test der Thor PGM-17 Rakete. Allerdings wurde von hier aus nur ein Start mit dieser Rakete durchgeführt.

Erst nach dem Wiederaufbau 1965 fanden von hier aus alle weiteren Starts im Rahmen des Defense Meteorological Satellite Program statt.

Startliste

Weblinks

Einzelnachweise 

National Historic Landmark (Kalifornien)
Space Launch Complex 10
Raketenstartplatz (Raumfahrt)
Raumfahrt der Vereinigten Staaten
Denkmal im National Register of Historic Places (Kalifornien)